Радванский или Радваньский (в женском роде Радванска или ) — польская фамилия. Известные носители:

 Радванский, Анджей (1800—1860) — польский физик и химик.
 Радванский, Феликс (1789—1861) — польский архитектор, профессор.

См. также 
 Род Радванских () — польский шляхетский род.
 Радваньский десант